Lavagne est une variante de lavogne.

 André Lavagne (1913-2014), compositeur français
 Denis Lavagne (né en 1964), entraîneur français de football
 Léonce Lavagne (né en 1940), footballeur puis entraîneur français